Gustaf Cederschiöld kan syfta på:

* Gustaf Cederschiöld (1845–1923), svensk sjukgymnast
 Gustaf Cederschiöld (1849–1928), svensk språkvetare